Соревнования по классической борьбе в категории до 90 кг были частью программы соревнований по борьбе летних Олимпийских игр 1984 года в Лос-Анджелесе.

Медалисты

Легенда 
 TF — чистая победа;
 ST — победа за явным преимуществом (12 баллов и более);
 PP — победа по очкам с разницей 1-7 баллов, проигравший также набрал очки;
 PO — победа по очкам с разницей 1-7 очков, проигравший не набрал очков;
 SP — победа по очкам с разницей 8-11 очков, проигравший также набрал очки;
 SO — победа по очкам с разницей 8-11 очков, проигравший не набрал очков;
 P0 — победа из-за пассивности соперника, победитель не набрал очков;
 P1 — победа из-за пассивности соперника с разницей 1-7 очков;
 PS — победа из-за пассивности соперника с разницей 8-11 очков;
 DC — победа решением судей, счёт 0:0;
 PA — победа из-за травмы соперника;
 DQ — дисквалификация за пассивность;
 DNA — участник не явился;
 L — поражение;
 ER — круг выбывания;
 CP — очки классификации;
 TP — очки.

Ход соревнований 
Борцы были разделены на две группы. Победитель каждой группы определялся по системе двойного выбывания.

Группа A

Группа B

Финал

Распределение мест

Ссылки 
 Официальный отчёт

Соревнования по греко-римской борьбе